

Geografia 

 Ghana – Stato dell'Africa occidentale
 Dominion del Ghana – Reame del Commonwealth esistito tra il 1957 e il 1960
 Impero del Ghana – impero medievale dell'Africa occidentale
 Ghana – circoscrizione rurale della Tanzania
 Ghana – circoscrizione urbana della Tanzania

Altro 

 Għana – genere di musica folk dell'arcipelago maltese